HMS Barham  ha sido el nombre portado por tres buques de guerra de la Royal Navy en memoria de Charles Middleton, primer Barón Barham.  Se planeó un cuarto buque con dicho nombre, que no llegó a completarse:

 El  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1811. En 1826, se redujo su armamento a 50 cañones y fue desguazado en 1840.
 El HMS Barham debería haber sido una fragata con casco de madera y propulsión mediante hélice y máquina de vapor que fue ordenada en 1860 y cancelada posteriormente.
 El  fue un crucero de tercera clase botado en 1889 y desguazado en 1914.
 El  fue un acorazado de la clase Queen Elizabeth botado en 1914 y hundido por un U-boot en 1941.

Nombres de buques británicos